Jørgen Ditlev Trampe er navnet på navnet på flere personer:
 Jørgen Ditlev Trampe (godsejer) – dansk godsejer (1749-1793)
 Jørgen Ditlev Trampe (amtmand) – dansk stiftsamtmand på Island og amtmand i Ringkøbing Amt (1807-1868)